La ferro-katophorite è un minerale, un anfibolo appartenente, in base alla nomenclatura degli anfiboli del 2012 (IMA 2012), al sottogruppo degli anfiboli di sodio-calcio.

Il minerale è stato descritto per la prima volta nel 1894 e definito con il nome di "katophorite" nelle revisioni della nomenclatura degli anfiboli del 1978 e del 1997 (IMA 1978 e IMA 1997). La revisione della nomenclatura del 2012 ha attribuito il nome katophorite al membro con magnesio dominante nel sito C pertanto questo minerale è stato ridenominato ferro-katophorite.

Morfologia

Origine e giacitura

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Anfibolo